Гузенево () — деревня в Муромцевском районе Омской области России. Входит в состав Низовского сельского поселения.

История 
В 1928 году деревня Юрты Гузенева состояла из 44 хозяйств, основное население — барабинцы. В составе Юдинского сельсовета Мало-Красноярского района Барабинского округа Сибирского края .

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 205 человек: мужчин — 96, женщин — 109	(46,8 и 53,2 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 96 % от общей численности населения в 248 чел. .

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Муромцевского района